Вратник може бити:

 Вратник (Сарајево), градско насеље у општини Стари Град, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Вратник (Сењ), насељено мјесто града Сења, Република Хрватска
 Вратник Самоборски, насељено мјесто града Самобора, Република Хрватска

или
 Вратник (планински превој), планински превој на Велебиту
 Велики Вратник, поморски пролаз у Јадранском мору
 Мали Вратник, поморски пролаз у Јадранском мору

Види још 
 Врата